Hyphobasidiofera är ett släkte av svampar. Hyphobasidiofera ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Hyphobasidiofera

Mel’nik V. A., Alexandrova A. A., Zmitrovich I. V., Braun U., Popov E. S. First record of Hyphobasidiofera malaysiana (Basidiomycota) from Vietnam // Mycobiota. 2015. Vol. 5. P. 1‒4. doi: 10.12664/mycobiota.2015.05.01